Garner kan henvise til flere artikler:

Personer 
 Garner, Erroll – amerikansk jazzpianist og -komponist
 Garner, Holger – dansk forfatter
 Garner, James – amerikansk film- og tv-skuespiller
 Garner, Jay – amerikansk hærgeneral
 Garner, Jennifer – amerikansk skuespiller
 Garner, John N. – amerikansk politiker

Steder 
 Garner (Iowa) – en by i den amerikanske delstat Iowa